Die Episodenliste von Wissen macht Ah! führt alle Folgen der Kinder-Wissens-Sendung, die vom Westdeutschen Rundfunk mit der Produktionsfirma tvision GmbH produziert wird, auf. Seit dem 21. April 2001 wurden mehr als 425 Folgen gesendet. Zumeist finden gegenwärtig die Erstausstrahlungen im KiKA um 19.25 Uhr statt. Moderiert wurde die Sendung bis zur 13. Staffel von Shary Reeves und Ralph Caspers. Seit Januar 2018 hat Clarissa Corrêa da Silva neben Ralph Caspers die Moderation übernommen. Seit September 2022 hat Tarkan Bagci neben Clarissa Corrêa da Silva übernommen. Anfänglich in 30 Minuten Sendelänge ist die momentane Sendedauer 25 Minuten.

Das online verfügbare "Heimkino" bietet sowohl zahlreiche Episoden (ab 2004) zum direkt Ansehen an, als auch kurze Episoden "Mini-Ah!" und viele Folgen als Podcast.

Staffeln 
Die einzelnen Staffeln enthalten zwischen 14 (Staffel 14 und 15) und 37 (Staffel 1) Folgen, wobei Staffel 12, mit insgesamt 75 Folgen, mit Abstand die umfangreichste Einzelstaffel ist.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Specials 
Das Special Ah! – I got it – Shary und Ralph: Turbulence war die 125. Folge Turbulenzen von Wissen macht Ah! in englischer Sprache. In ChinAh! - Wissen macht Ah!-Spezial aus Peking besuchten die beiden Moderatoren die chinesische Version der Sendung Why? Wei shen me 为什么 in Peking.

Mini Ah! 
Mini Ah! war als Lückenfüller konzipierte Sendung. In der rund dreiminütigen Sendung widmeten sich die Moderatoren einem Thema. Viele Episoden sind auch online direkt unter der Rubrik "Heimkino" abrufbar.

Wissen macht Ah! – Die Spätausgabe

Weblinks 
 wdr.de: Wissen macht Ah! auf der Website des WDR
 kika.de: Wissen macht Ah! auf der Website des KiKA
 checkeins.de: Informationen zur Sendung des Ersten
 fernsehserien.de: Episodenführer

Einzelnachweise 

Episodenliste